Canada
 Clearwater River (Saskatchewan) - rivier in Saskatchewan
 Clearwater River (British Columbia) - rivier in British Columbia
 Clearwater River (Alberta) - rivier in Alberta
 Clearwater River (Manitoba) - rivier in Manitoba

Verenigde Staten
 Clearwater River (Idaho) - rivier in Idaho
 Clearwater River (Washington) - rivier in Washington